En langage informatique, l'extension « .mov » désigne deux choses différentes : 

 .mov est une extension de fichiers compatibles avec le logiciel QuickTime.
 .mov est également la désignation d'un domaine de premier niveau disponible depuis 2014.